Zoothera salimalii — вид птиц из семейства дроздовых. Был описан в 2016 году, при этом отделен от Zoothera mollissima (считается, что их общий предок жил 3-6 млн лет назад). Видовой эпитет присвоен в честь выдающегося индийского орнитолога Салима Али. Живут на деревьях, гнездятся в лесах (в то время как Zoothera mollissima делают это выше линии деревьев). Вокализация у представителей двух видов также различается.

Распространение 
Гнездовой ареал простирается от Сиккима и Дарджилинга в Индии на восток через Тибет вплоть до северо-западной части провинции Юньнань в Китае.

Описание 
По сравнению с Zoothera mollissima у представителей вида более короткие ноги, хвост и крылья, но более длинный клюв. Более короткие ноги и крылья полезны этим птицам для маневрирования в лесу.

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания 

Земляные дрозды
Животные, описанные в 2016 году
Птицы Азии
Таксоны животных, названные в честь людей